Соревнования по боксу в весовой категории до 63,5 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 4 августа. Приняли участие 32 спортсмена из разных стран.

Призёры

Соревнования 
{{32TeamBracket
| RD1=Раунд 1
| RD2=Раунд 2
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| RD5=Финал

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01=
| RD1-seed02=
| RD1-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Эктор Винент|CUB|1996|летних}}
| RD1-score02=RSC-2

| RD1-seed03=
| RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Нурхан Сулейманоглу|TUR|1996|летних}}
| RD1-score03=21
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Филлип Бодро|CAN|1996|летних}}
| RD1-score05=16
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06=12

| RD1-seed07=
| RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Эдуард Захаров|RUS|1996|летних}}
| RD1-score07=21
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08=6

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Дэвис Мвале|ZAM|1996|летних}}
| RD1-score10=16

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Болат Ниязымбетов|KAZ|1996|летних}}
| RD1-score12=25

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13=12
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Герри Леграс|SEY|1996|летних}}
| RD1-score14=26

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Бабак Могими|IRI|1996|летних}}
| RD1-score15=11
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16=3

| RD1-seed17=
| RD1-team17={{СпортсменОИ флаг 2|Яцек Бельски|POL|1996|летних}}
| RD1-score17=18
| RD1-seed18=
| RD1-team18=
| RD1-score18=2

| RD1-seed19=
| RD1-team19=
| RD1-score19=3
| RD1-seed20=
| RD1-team20={{СпортсменОИ флаг 2|Мохамед Аллалу|ALG|1996|летних}}
| RD1-score20=17

| RD1-seed21=
| RD1-team21=
| RD1-score21=7
| RD1-seed22=
| RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2|Фрэнсис Барретт|IRL|1996|летних}}
| RD1-score22=32

| RD1-seed23=
| RD1-team23=
| RD1-score23=9
| RD1-seed24=
| RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Фетхи Миссауи|TUN|1996|летних}}
| RD1-score24=25

| RD1-seed25=7
| RD1-team25=
| RD1-score25=
| RD1-seed26=
| RD1-team26={{СпортсменОИ флаг 2|Дэвид Диас|USA|1996|летних}}
| RD1-score26=RSC-3

| RD1-seed27=
| RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Октай Уркал|GER|1996|летних}}
| RD1-score27=19
| RD1-seed28=
| RD1-team28=
| RD1-score28=2

| RD1-seed29=
| RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Сергей Быковский|BLR|1996|летних}}
| RD1-score29=11
| RD1-seed30=
| RD1-team30=
| RD1-score30=11

| RD1-seed31=
| RD1-team31={{СпортсменОИ флаг 2|Нордин Муши|FRA|1996|летних}}
| RD1-score31=KO-1
| RD1-seed32=
| RD1-team32=
| RD1-score32=

| RD2-seed01=
| RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Эктор Винент|CUB|1996|летних}}
| RD2-score01=23
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03=9
| RD2-seed04=
| RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Эдуард Захаров|RUS|1996|летних}}
| RD2-score04=11

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Болат Ниязымбетов|KAZ|1996|летних}}
| RD2-score06=11

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07=7
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Бабак Могими|IRI|1996|летних}}
| RD2-score08=16

| RD2-seed09=
| RD2-team09=
| RD2-score09=8
| RD2-seed10=
| RD2-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Мохамед Аллалу|ALG|1996|летних}}
| RD2-score10=19

| RD2-seed11=
| RD2-team11=
| RD2-score11=6
| RD2-seed12=
| RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Фетхи Миссауи|TUN|1996|летних}}
| RD2-score12=16

| RD2-seed13=
| RD2-team13=
| RD2-score13=6
| RD2-seed14=
| RD2-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Октай Уркал|GER|1996|летних}}
| RD2-score14=14

| RD2-seed15=
| RD2-team15=
| RD2-score15=6
| RD2-seed16=
| RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Нордин Муши|FRA|1996|летних}}
| RD2-score16=17

| RD3-seed01=
| RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Эктор Винент|CUB|1996|летних}}
| RD3-score01=15
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02=7

| RD3-seed03=
| RD3-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Болат Ниязымбетов|KAZ|1996|летних}}
| RD3-score03=13
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04=8

| RD3-seed05=
| RD3-team05=
| RD3-score05=15
| RD3-seed06=
| RD3-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Фетхи Миссауи|TUN|1996|летних}}
| RD3-score06=16

| RD3-seed07=
| RD3-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Октай Уркал|GER|1996|летних}}
| RD3-score07=19
| RD3-seed08=
| RD3-team08=
| RD3-score08=8

| RD4-seed01=
| RD4-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Эктор Винент|CUB|1996|летних}}
| RD4-score01=23
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02=6

| RD4-seed03=
| RD4-team03=
| RD4-score03=6
| RD4-seed04=
| RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Октай Уркал|GER|1996|летних}}
| RD4-score04=20

| RD5-seed01=
| RD5-team01=

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, 63,5 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, до 63,5 кг  

Бокс на летних Олимпийских играх 1996